Tymczasowa Rada Stanu
 Jack (wtyczka)
 Port lotniczy Triest